John Ross House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 John Ross House (Georgia), NRHP-ID 73000647
 John Ross House (Missouri), NRHP-ID 83001054